Rusted Root (band), een Amerikaanse band
 Rusted Root (album), een album van deze band